Une étoile est née (A Star is born) est le titre de plusieurs films exploitant la même intrigue :
 Une étoile est née, film américain réalisé par William A. Wellman avec Janet Gaynor et Fredric March (1937) ;
 Une étoile est née, remake américain de George Cukor avec Judy Garland et James Mason (1954) ;
 Une étoile est née, remake américain de Frank Pierson avec Barbra Streisand et Kris Kristofferson (1976) ;
 A Star Is Born, remake américain de Bradley Cooper avec Lady Gaga et Bradley Cooper (2018).